Энцо Борис Лефор (, род. 29 сентября 1991 года, Кайенна, Гвиана, Франция) — французский фехтовальщик на рапирах. Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командной рапире, трёхкратный чемпион Европы, призёр мировых и европейских чемпионатов.

Биография 
Энцо Лефор родился 29 сентября 1991 года в городе Кайенна, который находится в заморском регионе Франции, департаменте Гвиана. Он начал заниматься фехтованием в 5 лет, чуть позже он перебрался в европейскую часть Франции для дальнейшего продолжения карьеры.

На предолимпийском чемпионате Европы 2012 года Энцо выиграл первую крупную медаль в своей карьере: он стал серебряным призёром в командном первенстве. Молодой французский фехтовальщик вошёл в состав сборной и выступил на Олимпийских играх в Лондоне. В личном первенстве он проиграл в первом раунде своему соотечественнику Эрванну Ле Пешу со счётом 9:15. А в командном первенстве Энцо в составе команды Франции проиграл в четвертьфинале американцам и занял лишь восьмое место.

Следующий год сложился для француза более успешно. На чемпионате мира он выиграл бронзовую медаль в командном первенстве.

2014 год стал для Энцо отличным. После триумфа на домашнем чемпионате Европы в командном первенстве, француз стал чемпионом мира в командной рапире. Более того, Энцо выиграл бронзовую медаль чемпионата мира в личном турнире.

В 2015 году сборная Франции снова выиграла командное первенство на чемпионате Европы, и Энцо стал двукратным чемпионом Европы.

В 2017 году Энцо стал чемпионом Европы в командных соревнованиях, а затем выиграл бронзовую медаль чемпионата мира.

В 2019 году француз впервые в карьере стал призёром чемпионата Европы в личном турнире, завоевав бронзовую награду, а через три дня выиграл четвёртый титул чемпиона континента в командных соревнованиях. Месяц спустя Энцо Лефор выиграл свою первую золотую награду на чемпионатах мира в индивидуальной рапире, а также занял второе место в командном первенстве.

Лучшие результаты

Олимпийские игры 
  Серебро — Олимпийские игры 2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) (команды)

Чемпионаты мира 
  Золото — чемпионат мира 2014 года (Казань, Россия) (команды)
  Золото — чемпионат мира 2019 года (Будапешт, Венгрия)
  Серебро — чемпионат мира 2019 года (Будапешт, Венгрия) (команды)
  Бронза — чемпионат мира 2013 года (Будапешт, Венгрия) (команды)
  Бронза — чемпионат мира 2014 года (Казань, Россия)
  Бронза — чемпионат мира 2017 года (Лейпциг, Германия) (команды)

Чемпионаты Европы 
  Золото — чемпионат Европы 2014 года (Страсбург, Франция) (команды)
  Золото — чемпионат Европы 2015 года (Монтрё, Швейцария) (команды)
  Золото — чемпионат Европы 2017 года (Тбилиси, Грузия) (команды)
  Золото — чемпионат Европы 2019 года (Дюссельдорф, Германия) (команды)
  Серебро — чемпионат Европы 2012 года (Леньяно, Италия) (команды)
  Бронза — чемпионат Европы 2019 года (Дюссельдорф, Германия)

Награды и звания 
30 ноября 2016 года было присвоено звание кавалера ордена «За заслуги».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации фехтования FIE

Фехтовальщики Франции
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года